Уимблдонский турнир 2004 в мужском одиночном разряде проводился в 118-й раз. В основной сетке было 128 участников, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 21 прошли через квалификацию.

Роджер Федерер защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

  Роджер Федерер (титул)
  Энди Роддик (финал)
  Гильермо Кориа (второй раунд)
  Давид Налбандян (отказ)
  Тим Хенмен (четвертьфинал)
  Хуан Карлос Ферреро (третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Четвертьфинал)
  Райнер Шуттлер (Третий раунд)
  Карлос Мойя (Четвёртый раунд)
  Себастьен Грожан (Полуфинал)
  Марк Филиппуссис (Четвёртый раунд)
  Шенг Схалкен (Четвертьфинал)
  Парадорн Шричапан (Первый раунд)
  Марди Фиш (Второй раунд)
  Николас Массу (Первый раунд)
  Иржи Новак (Первый раунд)
  Йонас Бьоркман (Третий раунд)

<ol start="18">
  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
  Марат Сафин (Первый раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
  Андрей Павел (Второй раунд)
  Максим Мирный (Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Доминик Хрбаты (Третий раунд)
  Тейлор Дент (Третий раунд)
  Робби Джинепри (Четвёртый раунд)
  Иван Любичич (Первый раунд)
  Николас Кифер (Первый раунд)
  Винсент Спейди (Четвёртый раунд)
  Михаил Южный (Первый раунд)
  Хишам Арази (Третий раунд)
  Луис Орна (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые